Zahne bezeichnet mehrere geographische Objekte

 Saň (Zahne), Ortsteil von Višňová, Okres Liberec, Tschechien
 Czernica (Fluss) (Zahne), linker Zufluss zur Gwda (Küddow) in Polen